Кубилюс () — литовская фамилия. Произошла от названия профессии бондарь (лит. Kubilius). Известные носители:

 Кубилюс, Андрюс (род. 1956) — литовский политик.
 Кубилюс, Витаутас (1928—2004) — литовский критик, литературовед.
 Кубилюс, Витаутас — литовский музыкант (труба), участник группы «Антис» (1985—1990).
 Кубилюс, Йонас (1921—2011) — литовский математик, академик, Герой Социалистического Труда, ректор Вильнюсского университета (1958—1991).
 Кубилюс, Эвалдас — литовский режиссёр.
 Кубилюс, Юргис (1890—1942) — литовский политический и общественный деятель.

Примечания